Rynek peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Rynek, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne
 Rynek, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Rynek, un village dans la voïvodie de Basses-Carpates
 Rynek, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie

Rynek est aussi le nom utilisé en Pologne pour désigner la Place du marché. La plupart des villes et cités polonaises ont au moins une place du marché, qui est le résultat de leur établissement au Moyen Âge. Des villes comme Cracovie (avec le Rynek Główny), Varsovie et Wroclaw ont des places du marché très célèbres et très fréquentées.

Homonymie de localités